Русахинили — столица древнего государства Урарту периода его заката, расположенная на укрепленной скале Топрак-кале к востоку от современного города Ван, в Турции. Русахинили был сооружён урартским царём Русой I после того, как ассирийский царь Тиглатпаласар III в 735 году до н. э. нанёс решающее поражение отцу Русы, Сардури II, и разорил предыдущую столицу Урарту, город Тушпу. Руса I назвал город в свою честь.

История изучения 
О существовании Урарту как государства учёным стало известно к середине XIX века, после того как в Европу попали первых копии клинописных надписей, сделанных на Ванской скале. Первые раскопки на Топрах-кале были произведены британским вице-консулом в Ване капитаном Клейтоном и археологом Ормуздом Рассамом в 1879 году. Основное внимание было уделено храму, который в то время ещё хорошо сохранился на северном склоне скалы. В результате раскопок был обнаружен ряд ценных предметов, включая украшения, царские щиты, декоративные фризы из камня и прочее. Большинство этих находок попали в Британский музей.

В 1898—1899 годах на Топрах-кале работала немецкая археологическая экспедиция во главе с . Предметы, обнаруженные этой экспедицией, в основном попали в Берлинский музей, однако многие из них вывезены не были и составили основу фондов Ванского музея — археологического музея Турции, собравшего оставшиеся находки из Тушпы и Русахинили. По результатам работ экспедиции был опубликован многотомный труд Леммана-Гаупта.

В 1911—1912 годах небольшие раскопки на Топрах-кале произвёл академик Орбели

С конца Первой мировой войны по настоящее время на месте Русахинили расположен опорный пункт турецкой регулярной армии, поэтому Топрах-кале всё это время закрыт для туристов и археологов.

Дворец 
Согласно опубликованным документам дворцовый (не считая членов семейств) персонал насчитывал 5507 человек.

Устройство города

Водоснабжение города 
Царь Руса I для организации бесперебойного водоснабжения был вынужден организовать ряд сложных гидротехнических работ. В 30 км от города его усилиями было создано искусственное озеро с несколькими плотинами, соединявшееся двумя каналами с городом. Уровень воды озера был на 900 м выше Русахинили. Эти конструкции позволили населению сделать земли вокруг Русахинили орошаемыми и выращивать на них сады. Подача пресной воды в Русахинили составляла 2.5 — 3 м³/сек. Гидротехническое сооружение Русы I просуществовало около 2500 лет до 1891 года, когда было разрушено из-за недостатков технического обслуживания и сильного наводнения. Учёные считают систему водоснабжения Русахинили сооружением, которое не уступало аналогичным гидротехническим объектам современности.

См. также 
 Урарту
 Список правителей Урарту

Примечания

Литература 
 Пиотровский Б. Б. Ванское царство (Урарту), Издательство Восточной литературы, Москва, 1959
 Марр Н. Я., Орбели И. А. Археологическая экспедиция 1916 года в Ван, Петроград, 1922
 Меликишвили Г. А. Урартские клинообразные надписи, Издательство АН СССР, Москва, 1960
 Barnett R. D. The Excavations of the British Museum at Toprak Kale near Van // Iraq, Vol. 12, No 1, 1950 (Электронная версия)

Города Урарту
Древние города Турции
Бывшие столицы
История ила Ван